OFC Club Championship 2005 var den fjärde säsongen av OFC  Club Championship, numera känd som Champions League. Turneringen hölls på Franska Polynesien, och som vanns av Sydney, från Australien, som i finalen besegrade Magenta, från Nya Kaledonien, med 2–0.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2005
2005 i Oceanien
Fotbollssäsongen 2005